Ibipeba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibipeba (ort), Bahia, 
 Ibipeba (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar